Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll 2000 spelades mellan den 31 juli 1998 och 21 augusti 1999.

Preliminär kvalomgång

Gambia lämnade walkover.

Mauretanien lämnade walkover.

Etiopien lämnade walkover på grund av det eritreansk-etiopiska kriget.

Gruppspel

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Playoff

Anmärkningslista

Källor
 Rsssf.com

Kvalspelet till afrikanska mästerskapet i fotboll
1998 i Afrika
1999 i Afrika
Fotbollsåret 1998
Fotbollsåret 1999